Соксю́р-ле-Нансі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на схід від Парижа, 50 км на південь від Меца, 5 км на схід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1594 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3915,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Соксюр-ле-Нансі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Соксюр-ле-Нансі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель